

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Bąkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Dąbrowa Biskupia 
 Bąkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie
 Bąkowo – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie
 Bąkowo – część wsi Stróża w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Bąkowo – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino
 Bąkowo – osada w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Kolbudy
 Bąkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wyrzysk

Inne 
 Bąkowo – nieofic. przysiółek wsi Pogorzelice w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska
 Bąkowo – była osada leśna w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Kolbudy